Schirkow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wassiljewitsch Schirkow (1928–2016), russischer Physiker
 Grigori Dmitrijewitsch Schirkow (* 1952), russischer Physiker, Sohn von Dmitri Schirkow
 Juri Walentinowitsch Schirkow (* 1983), russischer Fußballspieler

Schirkow ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schirkow (Ort), Siedlung in der Oblast Kursk, Russland

Siehe auch:
 Tschirkow